John Peyton peut faire référence à :

 , MP pour Winchelsea ;
  (1544–1630), soldat anglais, MP et gouverneur de Jersey ;
 John Peyton (1561-1616),  et homme politique anglais ;
 , MP pour Castle Rising ;
  (1749–1829), pêcheur et commerçant de fourrures à Terre-Neuve ;
 John Peyton (1919–2006), homme politique britannique qui a été ministre des Transports ;
  (1964), homme politique américain et maire de Jacksonville, Floride 2003-2011 ;

Voir aussi 
  (1946–2012), avocat américain des droits civiques
 , acteur britannique